Анато́лий Диде́нко:
 Диденко, Анатолий Александрович (род. 1982) — украинский футболист, нападающий.
 Диденко, Анатолий Григорьевич (род. 1944) — доктор наук, профессор, арбитр Международного арбитражного суда.